DR poate fi:
 Danmarks Radio, companie de radiodifuziune din Danemarca
 Republica Dominicană, codul FIPS 10-4 al acestei țări